Якубец () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Якубец, Артур (род. 1973) — польский шахматист, гроссмейстер. 
 Якубец, Бранислав (род. 1967) — словацкий кёрлингист на колясках.